«Гонго́фер» — мистический фильм, чёрная комедия с элементами абсурда и некрореализма, снятый режиссёром Бахытом Килибаевым по сюжету Петра Луцика.

Сюжет 
«Жил-был на свете казак Колька Смагин — высокий, красивый, глаза карие. До двадцати пяти лет глаза карие были, а потом ему их поменяли на голубые. Вы спросите, как на голубые? Как поменяли? Про то и история».

Компания казаков под предводительством Зарубина (Виктор Степанов) приезжает в Москву на сельскохозяйственную выставку, чтобы купить племенного быка. Им попадается Старичок Степаныч (Касым Жакибаев), знающий толк в крупном рогатом скоте. Во время прогулки по выставке казаки наблюдают диковинного вепря — Гонгофера, которого привезли в Россию из Нидерландов «породу улучшать». В делегации, сопровождающей Гонгофера, казаки замечают Ганну (Екатерина Кмит). Больше всех сражён чарами Ганны молодой казак Колька Смагин (Иван Мартынов).

Купив быка и как следует отпраздновав удачную покупку, казаки собираются уезжать на родину. На вокзале во всеобщей суете и давке им едва удаётся купить билеты. Ночь заканчивается в ожидании поезда. Тем временем к сидящему на ступенях вокзала Кольке подъезжает лимузин. Сидящая в нём Ганна приглашает Смагина ехать с ней. Смагин соглашается. Лимузин привозит их на квартиру к Ганне. Во время любовных утех забывшемуся в неге Кольке кажется, что Ганна вынимает у него глаза.

Наутро, опаздывая на поезд, Смагин мчится на вокзал. Уже в вагоне он обнаруживает, что вчерашнее видение оказалось правдой. Его родные карие глаза заменены на чужие, голубого цвета.

Приехав домой, Колька ударяется в запой такой страшной силы, что пугает своими криками односельчан. Зарубин понимает, что молодого казака надо выручать. И вот, подпоясавшись, захватив тесак и нехитрый запас провианта, Зарубин и Смагин идут в поход на Москву…

Город встречает их нерадушно, словно за это время он обернулся в место, полное уродливых подворотен, в которых скрываются соглядатаи, жуткие сторожа и ведьмы… Пробродив день по Москве, Смагин и Зарубин решают ехать домой. В ожидании поезда, Колька, по наитию, «почуяв» что-то, бросается преследовать Старуху-уборщицу (Раса Торнау). Она оказывается подручной ведьмы-Ганны. И перед тем как броситься под колёса проезжающего электровоза, старуха рассказывает Смагину, что тот вернёт глаза, только когда убьёт Гонгофера, вырвет и съест его сердце. Казаки отправляются на ВДНХ, исполнять предсмертный наказ старухи. В жестокой схватке они убивают зверя, который теперь уже больше походит на адского демона, Смагин вырезает его сердце и съедает.

В этот момент их обнаруживает сторож павильона, который, оказавшись также в сговоре с тёмными силами, зовёт охрану и спускает собак на Смагина и Зарубина. Те едва отрываются от погони, в самый последний момент вскочив в такси. В кармане у Кольки обнаруживается зеркальце Старухи-уборщицы, которое во время драки с Гонгофером треснуло, образовав карту Москвы. Таксист по имени Иван Петрович Гонгофер везёт их в указанное на карте место — Чертаново.

Однако в Чертанове казаков ожидает сюрприз — в квартире вместо Ганны проживают две старухи. Они пытаются обмануть казаков, рассказывая, что кроме них здесь никто не живёт. Однако, увидев в дверном проёме двух собак Ганны — дога и болонку, Смагин понимает, что их пытаются обвести вокруг пальца. Казаки штурмом берут квартиру. Старухи, обернувшись жуткими тварями, оказывают непрошеным гостям достойное сопротивление, но в итоге гибнут от тесака Зарубина.

Зарубин решает оставаться в квартире до тех пор, пока в неё не пожалует Ганна. Заодно он скармливает трупы старух собакам. Очень скоро обитателей квартиры начинает мучить голод. Колька и его дядька доедают последний хлеб. В это время на них бросается озверевший от голода дог. Зарубин убивает его и скармливает тушу убитого пса болонке.

Во время игры в карты, когда жульничающий Зарубин пытается затеять драку, в дверь стучат. Гулкие и мрачные голоса требуют отдать им болонку в обмен на жизни самих казаков. Казаки, наблюдая в окно, как к дому в Чертаново подтягиваются толпы одинаково себя ведущих, напоминающих ходячие трупы людей, готовятся к осаде. Наконец, Зарубин не выдерживает психологического давления и, приоткрыв дверь, швыряет злосчастную собаку за порог.

Смагин и Зарубин оказываются на ступенях Казанского вокзала. Дядька уговаривает молодого казака плюнуть на всё и убираться из столицы — благо они живы остались. В то самое время, когда казаки бегут к поезду, Кольку настигает толпа, валит на асфальт и вспарывает живот ножом очень странной формы. Последнее, что видит Смагин — Ганна, которая склоняется над ним и признаётся казаку в любви.

Выясняется, что всю эту историю рассказывает один из казаков, собравшихся за столом. Тут же принимают участие в застолье Зарубин и живой Колька Смагин. Рассказчик говорит о том, что когда-то заблудившись в степи, обнаружил там памятник космонавту Волкову, излучающий из глаз красный свет и испускающий странное гудение. Рассказчик якобы приложился к памятнику ухом — послушать гул — и в результате, после того как он выбрался, ухо стало увеличиваться день ото дня. В качестве доказательства рассказчик стаскивает платок, обёрнутый вокруг головы и являет удивлённым слушателям ухо огромных размеров (что, в свою очередь, подталкивает зрителя к мысли о том, что история Кольки Смагина была вовсе не выдумкой).

Все танцуют на фоне набережной Москва-реки под песню «Северное Буги» в исполнении группы «Ноль».

В ролях 
 Иван Мартынов — Колька Смагин
 Виктор Степанов — Василий Николаевич Зарубин, дядя Кольки
 Екатерина Кмит — Ганна
 Юрий Цурило — телохранитель Ганны
 Мария Виноградова — Старуха в квартире
 Александр Трофимов — старичок в квартире
 Жакибаев, Касым Абенулы — старичок Степаныч
 Владимир Тимофеев — Чекмарев
 Евгений Зернов — таксист
 Раса Торнау — уборщица на вокзале

Фестивали и награды 
 1993 — «Кинотавр» — специальный приз жюри (авторское кино)
 1993 — «Золотой овен» — премия за лучший сценарий (П. Луцик и А. Саморядов)
 Диплом Конфедерации СК сценаристам (П. Луцик и А. Саморядов, вкупе со сценариями фильмов «Дети чугунных богов» и «Дюба-Дюба»)

Саундтрек 
Композитором фильма выступил солист группы «Ноль» Фёдор Чистяков. Специально для фильма была написана песня «Барыня». Участие группы в саундтреке «Гонгофера» — следствие увлечения музыкой группы режиссёра фильма. Большинство из песен взяты с альбома «Северное буги».
 Ноль — Журавель
 Ноль — Имя
 Ноль — Инвалид Нулевой Группы
 Ноль — Любовь
 Ноль — Привет (Брайануино)
 Ноль — Барыня
 Ноль — Школа Жизни
 Ноль — Полёт На Луну
 Ноль — Северное Буги

Факты 

 Несмотря на надпись в титрах «впервые на экране», Иван Мартынов на тот момент снялся в двух полноформатных фильмах.
 Рекламные плакаты фильма (на каждом из которых был логотип МММ) были большого размера и размещены в хорошо видных местах, в частности, у выходов и переходов московского метрополитена. На плакате, изображавшем чудовищного кабана, нависшего над столицей, было написано «Сон, который увидят все». Второй плакат представлял собой изображение кабана с клыками, обагрёнными кровью и надписью «Гонгофер идёт к вам!». Даты релиза и дополнительные данные о фильме на плакатах не сообщались.
 Килибаев хотел использовать данные собственного гороскопа для продвижения фильма. Это было связано с тем, чтобы лишний раз подчеркнуть мистику фильма.
 Имя голландского кабана Гонгофера ничего не значит и никак не переводится на русский язык.
 Положительные герои фильма всякий раз пьют из закопчённых или грязных стаканов. И, наоборот, посуда отрицательных героев чиста и прозрачна.
 В финальной сцене на коленях одного из персонажей, сидящих за столом, можно видеть «отданную» болонку.
 Режиссёр фильма, Бахыт Килибаев, позже поставил все рекламные ролики фонда МММ. Фильм также был снят на деньги, выданные фондом. Логотип фонда — три литеры «М» в овале, иногда появляется в кадре.
 Художник-постановщик фильма Алексей Розенберг после съёмок «Гонгофера», как и Бахыт Килибаев, вплотную занялся рекламой. Художественных фильмов Килибаев больше не снимал.
 По просьбе Килибаева Сергей Мавроди сначала выделил деньги «только на плёнку». Выданная сумма равнялась тридцати тысячам рублей. Она и стала бюджетом фильма.
 Екатерина Кмит получила за съёмки в фильме семь тысяч рублей.
 На конец 2009 года фильм не выпущен официально ни на видео, ни на DVD. Саундтрек фильма также не вышел в свет.

Примечания

Ссылки 
 «Гонгофер» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 «Гонгофер» на YouTube

Фильмы 1992 года
Комедийные фильмы ужасов России
Фильмы России 1992 года
Фильмы ужасов 1992 года
МММ